Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2013 war die 14. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 1. bis 7. April 2013 im Indore Tennis Club in Indore statt. Die Stadt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh war nach 2010 zum zweiten Mal Austragungsort der U21-Asienmeisterschaft.

Asienmeister wurde der Thailänder Noppon Saengkham, der im Finale Mohammad Majid Ali aus Pakistan mit 6:5 besiegte und sich damit für die Main-Tour-Saisons 2013/14 und 2014/15 qualifizierte.

Modus 
Die 21 teilnehmenden Spieler wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2013
U21 Asienmeisterschaft
Billardturnier in Indien
Sportveranstaltung in Indore